Schönhof ist

der Name folgender geographischer Objekte:
 Schönhof (Bad Soden-Salmünster), Ortsteil der Stadt Bad Soden-Salmünster, Landkreis Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Schönhof (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schönhof (Feldberger Seenlandschaft), Ortsteil der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Schönhof (Rieden), Ortsteil der Gemeinde Rieden, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Schönhof (Sundhagen), Ortsteil der Gemeinde Sundhagen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Schönhof (Testorf-Steinfort), Ortsteil der Gemeinde Testorf-Steinfort, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Schönhof (Solingen), Ortsteil der Stadt Solingen, kreisfreie Stadt, Nordrhein-Westfalen
 Schönhof (Waischenfeld), Ortsteil der Stadt Waischenfeld, Landkreis Bayreuth, Bayern

 Schönhof (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark

 Šenov, Stadt im Okres Ostrava-město, Tschechien
 Krásný Dvůr, Gemeinde im Okres Louny, Tschechien

 Schloss Krásný Dvůr im Bezirk Louny, Tschechische Republik
 Schönhof (Görlitz), Renaissancebau Schönhof in Görlitz, Sachsen
 das im Zweiten Weltkrieg zerstörte und danach wieder aufgebaute barocke Herrenhaus Schönhof (Bockenheim) im Ortsteil Bockenheim der Stadt Frankfurt am Main

ein Familienname:
 Egon Schönhof (1880–1942), österreichischer Rechtsanwalt und Politiker

Siehe auch:
 Schönhofen
 Schönhofer
 Schönhoff
 Schöneshof